Pietro Gasparri, Italiaans jurist en kardinaal-priester (1852-1934)
 Maurizio Gasparri, Italiaans politicus (1956)
 Wet-Gasparri, naar hem genoemde mediawet